Агол — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Агол, Вадим Израилевич (род. 1929) — советский и российский генетик и вирусолог, сын И. И. Агола.
 Агол, Израиль Иосифович (1891—1937) — советский генетик, философ биологии, академик.
 Агол, Эрик (Eric Agol, род. 1970) — американский астроном и астрофизик. 
 Агол, Ян (род. 1970) — американский математик, занимающийся проблемами топологии трёхмерных многообразий.